Stati Uniti d'America
 Blairsville – città della Contea di Union, Georgia
 Blairsville – borough della Contea di Indiana, Pennsylvania